Dom Kultury (Zgorzelec) - cultuurhuis in Zgorzelec, Polen
 Dom Kultury (Trnava) - cultuurhuis in Trnava, Slowakije
 Dom Kultury (Stalowa Wola) - cultuurhuis in Stalowa Wola, Polen
 Dom Kultury (album) - album van de Wit-Russische band N.R.M.